Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue de l'Opale :

Belgique 
 Avenue de l'Opale à Bruxelles

Canada 
 Rue de l'Opale à Québec

France 
 Rue de l'Opale à Castelnau-le-Lez
 Rue de l'Opale à Joué-lès-Tours
 Rue de l'Opale à Montpellier

Voir aussi 
 

Opale